Анатолий Михайлович Миклин ( — ) — токарь-фрезеровщик завода «Сельмаш» Министерства машиностроения СССР, город Киров. Полный кавалер ордена Трудовой Славы (1986).

Биография 
Родился 14 февраля 1936 года на станции (ныне посёлок городского типа) Фалёнки Фаленского района Кировской области.

Когда вернулся с фронта отец, в семье прибавилось ещё трое детей. И поэтому, только закончив семилетку, Анатолий подался в Киров, к дяде, который и пристроил племянника учеником токаря на «Искож», где он отработал 12 лет.

Увидел на вокзале объявление о том, что заводу «Сельмаш» требуются токари, которым предоставляется общежитие, по тем временам с просто шикарными условиями, сразу отправился в заводской отдел кадров. Да так и задержался на механическом участке до самой пенсии, став токарем-фрезеровщиком.

Опыт и сноровка приходили с годами. Молодой токарь-фрезеровщик постоянно поднимал планку, к которой стремился, изучал различную справочную литературу, вносил рационализаторские предложения. А для того чтобы точно сделать все расчёты, к природной смекалке требовались и дополнительные знания.

Без отрыва от производства закончил два училища, получив в итоге шестой – самый высший разряд. Правда, к тому времени до многих секретов мастерства он уже дошёл своим умом. Многое обмозговывал вместе с товарищами. Были у него и ученики, из которых «вышел толк» - все стали мастерами высшего класса.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1976 года и от 10 марта 1981 года награждён орденами Трудовой Славы 3-й и 2-й степеней.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 августа 1986 года Миклин Анатолий Михайлович награждён орденом Трудовой Славы 1-й степени. Стал полным кавалером Трудовой Славы.

В дальнейшем вышел на пенсию.

Жил в Кирове. Умер 6 августа 2010 года похоронен в городе .

Награды и звания 
Награждён орденами Трудовой Славы 1-й, 2-й, 3-й степеней: 

Медаль «За доблестный труд»
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «Ветеран труда»
 медалями.

Примечания

Литература 
 Стяжкина М. Миклин Анатолий Михайлович // Фалёнки и Фалёнский район. История, события, люди

Ссылки 

 Миклин Анатолий Михайлович

Персоналии:Кировская область